(traduit littéralement en ) est le nom donné à plusieurs partis politiques des États-Unis. Les différents partis qui utilisent ce nom ne partagent pas forcément les mêmes idéologies ; des groupes de personnes issues de milieux politiques disparates sont réunis autour d'une cause commune ou sont opposés à un ennemi commun. Le nom de  doit tenir compte de la nature globale de leur nouveau parti.

Parti politique fondé en 1896
Ancien parti politique aux États-Unis
Politique aux États-Unis